Lint — первоначально — статический анализатор для языка программирования Си, который сообщал о подозрительных или непереносимых на другие платформы выражениях. В начале XXI века термин стал нарицательным для всех программ такого типа. Как инструмент программа лишь анализирует статический исходный код, не скомпилированный в отличие от отладчиков.

В интерпретируемых языках, как правило, используется как простой отладчик или предупреждающее средство против гейзенбагов.

См. также 
 PVS-Studio

Литература 
 
 
 

Язык программирования Си
Статические анализаторы кода